Джо́рдан Ли Пи́кфорд (, при рождении Джо́рдан Ли Ло́ган, ; 7 марта 1994, Вашингтон, Тайн-энд-Уир, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции вратаря. Игрок клуба «Эвертон» и национальной сборной Англии.

Личная жизнь 
Пикфорд родился в Вашингтоне в семье домохозяйки Сьюзан Пикфорд и строителя Ли Пикфорда. Есть брат Ричард.

В марте 2020 года Пикфорд женился на школьной возлюбленной Меган Дэвидсон. 17 февраля 2019 года у пары родился сын Арло Джордж Пикфорд.

Клубная карьера 
Пикфорд выступал за «Сандерленд» с восьмилетнего возраста. В 2011 году подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. Уже следующем году Джордан продлил свой контракт с клубом.

В январе 2012 года Пикфорд отправился в аренду в клуб «Дарлингтон» сроком на один месяц. В феврале срок его аренды был продлён до конца апреля. Пикфорд провёл за команду 17 матчей. По итогам сезона «Дарлингтон» выбыл из Премьер-дивизиона Футбольной конференции, а затем был ликвидирован.

25 февраля 2013 года Пикфорд перешёл в аренду в клуб «Олфретон Таун». За время аренды в клубе Пикфорд провёл 12 матчей, 5 из них сыграв «всухую».

2 августа 2013 года Пикфорд отправился в аренду в «Бертон Альбион». Дебютировал в составе команды 3 августа в игре против «Челтнем Таун». Провёл за «Бертон» 12 матчей.

8 февраля 2014 года перешёл в «Карлайл Юнайтед» на правах аренды. В тот же день дебютировал в составе «Карлайла» в игре против «Джиллингема». Всего сыграл за клуб 18 матчей.

21 июля 2014 года Пикфорд отправился в аренду в «Брэдфорд Сити». Дебютировал в составе команды 9 августа 2014 года в матче против «Ковентри Сити» на стадионе «Вэлли Пэрейд». 10 января 2015 года Пикфорд был удалён с поля на 11-й минуте матча против «Рочдейла». 7 февраля 2015 года Пикфорд вновь получил красную карточку, на этот раз — в уже добавленное время матча против клуба «Порт Вейл». 9 марта «Сандерленд» отозвал Пикфорда из аренды.

31 июля 2015 года Пикфорд отправился в сезонную аренду в «Престон Норт Энд». Дебютировал за клуб в матче против «Мидлсбро», сохранив свои ворота «сухими». В следующих двух матчах (против «Милтон Кинс Донс» и «Ротерем Юнайтед») Джордан также не пропускал мячей в свои ворота. 25 августа сыграл «на ноль» в матче против клуба Премьер-лиги «Уотфорд» в Кубке Футбольной лиги. 7 ноября 2015 года не пропустил в игре против «Куинз Парк Рейнджерс», тем самым сыграв 6-й подряд «сухой» матч в чемпионате, повторив тем самым клубный рекорд. 20 декабря 2015 года Пикфорд был удалён в матче против «Лидс Юнайтед» якобы за игру рукой вне штрафной площади. «Престон» подал апелляцию на дисквалификацию Пикфорда, которая была удовлетворена: видеоповторы свидетельствовали, что мяч попал Пикфорду в грудь и игры рукой вне штрафной площади не было.

31 декабря 2015 года Джордан Пикфорд был отозван «Сандерлендом» из аренды. 26 января 2016 года он продлил свой контракт с «Сандерлендом» до 2020 года.

Сезон 2016/17 начал в качестве второго вратаря, но после травмы Вито Манноне Пикфорд стал основным вратарём команды.

15 июня 2017 года перешёл в «Эвертон», подписав с клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 25 млн фунтов, но может вырасти до 30 млн фунтов в зависимости от выступлений игрока. Его трансфер стал самым дорогим трансфером британского вратаря в истории и третьим в списке самых дорогих трансферов вратарей (после трансферов Буффона и Эдерсона). В сезоне 2017/18 отыграл полностью все 38 матчей «Эвертона» в АПЛ, в которых пропустил 58 голов. По итогам сезона был признан лучшим игроком команды в сезоне.

В сезоне 2018/19 вновь отыграл все 38 матчей команды в чемпионате, пропустив 46 голов. В сезоне 2019/20 третий год подряд отыграл чемпионат Англии без замен, пропустив 56 голов.

25 мая 2022 года второй раз в карьере был признан лучшим игроком сезона в «Эвертоне», а ещё спустя три дня получил приз Премьер-лиги за лучший сейв сезона.

24 февраля 2023 года продлил контракт с «Эвертоном» до 30 июня 2027 года.

Карьера в сборной 
Пикфорд выступал за юношеские и молодёжные сборные Англии всех возрастных категорий, начиная со сборной до 16 лет и заканчивая сборной до 21 года. В октябре 2009 года дебютировал в составе сборной Англии до 16 лет в матче против сверстников из Уэльса. В августе 2010 дебютировал за сборную Англии до 17 лет в игре против Турции. В ноябре 2010 года провёл свой первый матч за сборную Англии до 18 лет. В сентябре 2012 года дебютировал за сборную Англии до 19 лет. В марте 2015 года сыграл свой первый матч за сборную Англии до 20 лет.. 3 сентября 2015 года дебютировал в составе сборной Англии до 21 года в матче против сборной США до 23 лет.

В 2016 году принял участие в турнире в Тулоне, который англичане выиграли впервые за 22 года.

9 октября 2016 года Пикфорд получил первый вызов в основную сборную Англии на матч против Словении, заменив в составе травмированного Тома Хитона, однако провёл всю игру на скамейке запасных.

16 июня 2017 года в первом матче чемпионата Европы для игроков до 21 года против Швеции отбил пенальти, назначенный в ворота англичан, и помог своей команде удержать в матче ничью.

Дебют в главной сборной состоялся 10 ноября 2017 года в товарищеском матче со сборной Германии. Пикфорд сыграл весь матч без замен и не пропустил ни одного мяча. Матч завершился нулевой ничьей.

Участник чемпионата мира 2018 года в России.

Статистика выступлений

Клубная

Международная 
.

Матчи за сборную 

Итого: 50 матчей / 23 сухих матча / 38 пропущенных голов; 31 победа, 9 ничьих, 10 поражений.

Достижения

Командные 
 Сборная Англии (до 21 года)
 Победитель турнира в Тулоне: 2016
 Сборная Англии
 Финалист чемпионата Европы: 2020
 Бронзовый призёр Лиги наций УЕФА: 2018/19

Личные 
 Игрок года ФК «Эвертон» (2): 2017/18, 2021/22
 Игрок года в молодёжной сборной Англии: 2017
 Игрок символической сборной финальной стадии Лиги наций: 2019
 Сейв сезона английской Премьер-лиги: 2021/22
 Сейв месяца английской Премьер-лиги: сентябрь 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»
 Профиль футболиста на официальном сайте Футбольной ассоциации

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Дарлингтон»
Игроки ФК «Бертон Альбион»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Эвертон»